

Geografia 
 Jamaica – endonimo di Giamaica
 Stati Uniti d'America
Jamaica – città della Contea di Guthrie, Iowa
Jamaica – città della Contea di Windham, Vermont
Jamaica – quartiere del Queens, New York

Teatro 
 Jamaica – musical del 1957 di Harold Arlen

Pagine correlate 
Giamaica (disambigua)

Altri progetti